Islands håndboldlandshold er det nationale håndboldlandshold i Island, og kontrolleres af landets håndboldforbund, Handknattleikssamband Íslands. 

Holdets store stjernestund kom ved OL i Beijing 2008, hvor islændingene spillede sig frem til finalen, der dog blev tabt til Frankrig. Det var den kun fjerde islandske medalje i OL-sammenhæng nogensinde, og den første i en holdsport. Dette blev fulgt op af en bronzemedalje ved EM i 2010.

Resultater

Medaljeoversigt

Olympiske lege

Verdensmesterskabet

Europamesterskabet

Kendte spillere 
 Gudmundur Hrafnkelsson
 Alfred Gislason
 Kristjan Arason
 Sigfus Sigurdsson
 Arnor Atlason
 Snorri Gudjonsson
 Olafur Stefansson
 Guðjón Valur Sigurðsson
 Björgvin Páll Gústavsson

Liste over trænere

Seneste trup 
Den seneste islandske spillertrup ved EM i herrehåndbold 2022 i Ungarn/Slovakiet.

Landstræner:  Guðmundur Guðmundsson

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Islands håndboldforbunds hjemmeside
 Kampe spillet af Islands herrehåndboldlandshold hos EHF 
 Kampe spillet af Islands herrehåndboldlandshold hos the-sports.org 
 Islands herrehåndboldlandshold hos National Handball Teams.com 

Herrehåndboldlandshold
Landshold (herrer)
Modtagere af Den Islandske Falkeorden